L'appellation « panthère noire » ( en anglais) peut faire référence à :
 panthère noire, coloration mélanique du léopard et du jaguar ;
 Panthère noire, super-héros évoluant dans l'univers Marvel ;
 La Panthère noire, thriller britannique de 1977 ;
 Panthère noire dans un jardin, roman de Jean-François Haas publié en 2014.

Voir aussi